nagminne porażenie dziecięce – dawniej stosowane określenie zakaźnej choroby głównie wieku dziecięcego - choroby Heinego-Medina
 mózgowe porażenie dziecięce